Смілівська сільська рада — Запорізька область, Більмацький район
 Смілівська сільська рада — Сумська область, Роменський район